Edgar Allan Poe House ist der Name folgender im NRHP gelisteten Objekte:

 Edgar Allan Poe House (Maryland), ID-Nr. 71001043
 Edgar Allan Poe House (Caldwell County, North Carolina), ID-Nr. 01000514
 Edgar Allan Poe House (Cumberland County, North Carolina), ID-Nr. 83001869